Суперкубок Либертадорес 1993 — 6-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 6 октября по 24 ноября 1993 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Сан-Паулу».

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Суперкубок Либертадорес 1993 на сайте RSSSF

1993
Футбол в Южной Америке в 1993 году